Гамби́т Гре́ко — шахматный дебют, названный по имени итальянского шахматиста XVII века Джоакино Греко. Может относиться к следующим началам:

 Гамбит Греко (дебют слона) — гамбитное продолжение дебюта слона, возникающее после ходов: 1. e2-e4 e7-e5 2. Cf1-c4 Kg8-f6 3. f2-f4.
 Гамбит Греко (итальянская партия) — гамбитное продолжение в итальянской партии, возникающее после ходов: 1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6 3. Cf1-c4 Cf8-c5 4. c2-c3 Кg8-f6 5. d2-d4 e5:d4 6. c3:d4 Сc5-b4+ 7. Кb1-c3.

См. также 
 Гамбит Греко — Филидора